Канаро — коммуна в Италии
 Канаро, Франсиско (1888—1964) — аргентинский и уругвайский музыкант.